

Il blues è un genere musicale di origine statunitense.

Musica e spettacolo 
 Blue's, album del 1987 di Zucchero.
 Blues, compilation postuma del 1994 di brani di Jimi Hendrix.
 Blues, album del 1999 di Eric Clapton.
 The Blues, serie di documentari sulla musica blues prodotti da Martin Scorsese.

Editoria 
 il Blues, rivista trimestrale italiana di musica edita dal 1982.

Sport 
 , franchise neozelandese maschile di rugby a 15.
 , franchise neozelandese femminile di rugby a 15.
 , franchise gallese di rugby a 15.
 , franchise statunitense di hockey su ghiaccio.

Trasporti 
 Hitachi Blues, elettrotreno multi-alimentazione prodotto per la rete ferroviaria italiana.